15-й чемпионат Европы по спортивной гимнастике среди мужчин прошёл 28-29 мая 1983 года в Варне (Болгария). В нём приняли участие 63 гимнаста из 25 стран.

Медалисты

Командный зачёт

Ссылки 
 Результаты на сайте Федерации спортивной гимнастики России
 Полные результаты в индивидуальном многоборье
 Полные результаты в отдельных упражнениях

1983
Спорт в Болгарии в 1983 году
Международные спортивные соревнования в Варне
Май 1983 года
Чемпионаты Европы в 1983 году
Чемпионаты Европы в Болгарии
Международные соревнования по гимнастике в Болгарии